

Astronomie 
 (949) Hel, un astéroïde découvert en 1921 par l'astronome allemand Max Wolf.

Bande dessinée 
 HEL, une série de bande dessinée de Yannick Beaupuis et Anne Renaud.

Histoire 
 Bataille de Hel, une des plus longues batailles de l'invasion de la Pologne au cours de la Seconde Guerre mondiale,
 Bataille au large de Hel, une bataille aéronavale livrée en 1939 à 4 milles nautiques au large de la ville polonaise de Hel,
 Hel, la hache de Magnus le bon, ayant appartenu précédemment à Olaf le saint.

Musique 
 Hel, un groupe de folk/pagan metal allemand.

Mythologie 
 Hel, un des Neuf Mondes de la mythologie nordique,
 Hel, une déesse des morts dans la mythologie nordique.

Toponyme 
 Hel, une ville de Pologne située sur la presqu'île du même nom, au nord de Gdańsk,
 Péninsule de Hel, une péninsule située dans le Nord de la Pologne, dans la voïvodie de Poméranie,
 Région fortifiée de Hel, un ensemble de fortifications, bâties sur la péninsule de Hel,
 Die Hel, un surnom de la Gamkaskloof, une vallée en Afrique du Sud.

Code 
HEL est un code qui peut désigner :
 Aéroport d'Helsinki-Vantaa, le principal aéroport international de Finlande, selon le code AITA des aéroports.

Sigle 
HEL est un sigle qui peut désigner :
 Hôpital de l'Enfance de Lausanne.

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code IATA des aéroports
Homonymie de batailles
Homonymie mythologique